Reichertshofen steht für verschiedene Orte in Süddeutschland:

 Reichertshofen, Markt im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Reichertshofen (Abtsgmünd), Ortsteil der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Reichertshofen (Mittelneufnach), Ortsteil der Gemeinde Mittelneufnach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Reichertshofen (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern